Гексабромостаннат(IV) калия — неорганическое соединение,
комплексный бромид металлов олова и калия
с формулой KSnBr,
кристаллы.

Физические свойства 
Гексабромостаннат(IV) калия образует кристаллы двух модификаций:
 тетрагональная сингония, пространственная группа P 42, параметры ячейки a = 0,743 нм, c = 1,061 нм, Z = 2.
 кубическая сингония, пространственная группа F m3m, параметры ячейки a = 1,050 нм, Z = 4.

Литература 
 

Олово
Соединения калия